Henry Norris (1482-1536) – angielski szlachcic, dworzanin, ścięty za romans z królową Anną Boleyn, 
 Henry Norris (1525-1601) – angielski polityk i dyplomata, 1. baron Norreys
 Henry Handley Norris (1771–1850) – angielski duchowny i teolog
 Henry Norris (1865-1934) – angielski przedsiębiorca, polityk i działacz piłkarski, prezes Arsenalu i Fulham

Zobacz też 
 Henry Norris Russell